Ferrule (engl. für Hülse, Spange, Manschette, Zwinge, Ringbeschlag) steht für:

 die Aderendhülse, zum Verpressen von flexiblen Leiterenden; Verbinden von Einzeladern an Schraubklemmen, Federzugklemmen in der Elektrik
 das Führungsröhrchen für die Faser im LWL-Stecker eines Lichtwellenleiters (aus Keramik, Kunststoff, Glas oder Metall)
 die Metallhülse an einem Bleistift, die den Radiergummi umschließt
 die metallene Zwinge eines Pinsels, die die Borsten bzw. Haare zusammenhält und mit dem Griff verbindet
 das Verbindungsstück zwischen dem Schaft eines Billard-Queues und der Pomeranze, siehe Queue (Billard)#Die Ferrule
 die Hülse an einem Golfschläger über der Verbindung von Schaft und Schlägerkopf, siehe Golfschläger#Ferrule
 diverse Beschläge am corpus von elektrischen Gitarren, u. a. zur Aufnahme von Saiten, Hals und Instrumentenkabelbuchse

Siehe auch:
 Ferrule-Effekt in der Zahnmedizin